Het Nederlands kampioenschap biljarten in de spelsoort libre (een spelsoort in het carambolebiljarten) wordt jaarlijks georganiseerd door de KNBB onder eindverantwoordelijkheid van de KNBB vereniging Carambole.
Dit kampioenschap werd voor het eerst verspeeld in het seizoen 1935/36. Pas in het seizoen 1948/49 stond bandstoten voor de tweede keer op de kalender. Met uitzondering van de seizoenen 1958/59, 1959/60 en 1971/72 heeft er vervolgens elk seizoen een titelstrijd plaatsgevonden in de Ereklasse libre. Record titelhouder is Henk Scholte met 10 titels.

Erelijst

Medaillespiegel 

Libre